Константи́н Блино́в:
 Блинов, Константин Минаевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Блинов, Константин Яковлевич (1914—1870) — вятский городской голова (1861—1865), купец 1-й гильдии.